

Geografia 
 Baia di Kosi – laghi interconnessi in Sudafrica
 Divisione di Kosi – divisione dello stato federato indiano di Bihar
 Dudh Kosi – fiume del Nepal orientale
 Kosi – ex zona amministrativa del Nepal

Persone 
 Klemen Kosi – sciatore alpino sloveno
 Jan Kosi – cestista sloveno
 Mihaela Kosi – sciatrice alpina slovena

Altro 
 Cratere Kosi – cratere sulla superficie di Venere
 Tavë Kosi – piatto tipico della cucina albanese